Miasta w USA:
 McCord – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w stanie Osage

Osoby o tym nazwisku:
 AnnaLynne McCord – amerykańska aktorka i modelka
 Joan McCord – amerykańska badaczka kryminologii
 Tim McCord – amerykański gitarzysta basowy

Inne:
 (3527) McCord – planetoida z pasa głównego asteroid